Warns ist der Familienname folgender Personen: 

 Christa Hoffmann-Warns (* 1935), deutsche Handballspielerin
 Guntbert Warns (* 1959), deutscher Schauspieler 
 Johannes Warns (1874–1937), deutscher evangelischer Theologe 
 Pacita Madrigal-Warns (1915–2008), philippinische Politikerin

Warns steht für: 

 Warns (Friesland), Ort der Gemeinde Súdwest-Fryslân in der Provinz Friesland, Niederlande